Алварадо има више значења:

 Алварадо
 Алварадо (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Алварадо (Апоро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Алварадо, Колима (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Алварадо, Картонера (Тетла де ла Солидаридад), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Општина Алварадо (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Алварадо (Алварадо, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику